Hackensack puede hacer referencia a diferentes ciudades estadounidenses:

 Hackensack (Minnesota) (313 habitantes).
 Hackensack (Nueva Jersey) (42839 habitantes).
 South Hackensack, municipio de Nueva Jersey (2378 habitantes).